Charles de Croÿ ist der Name folgender Personen:

 Charles I. de Croÿ (1455–1527), Fürst von Chimay
 Charles II. de Croÿ (1522–1551), Herzog von Aarschot, Fürst von Chimay und Graf von Beaumont
 Charles III. de Croÿ (1560–1612), Herzog von Aarschot, Fürst von Chimay, Fürst von Porcéan, Marquis de Montcornet und Graf von Beaumont
 Charles Eugène de Croÿ, Duc de Croÿ (1651–1702), kaiserlich-deutscher und -russischer Feldmarschall